Rio Olho d'Agua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Õlho d'Água, periodiskt vattendrag, Rio Grande do Norte, 
 Rio Ôlho d'Água, vattendrag, Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar